Madougou peut désigner :

Toponymes 
 Madougou, une commune du cercle de Koro, dans la région de Mopti au Mali ;
 Madougou, un village du département et la commune rurale de Banh, dans la province du Loroum et la région du Nord au Burkina Faso ;
 Madougou, un village du département et la commune rurale de Sollé, dans la province du Loroum et la région du Nord au Burkina Faso.

Personnalités 
 Reckya Madougou (1974-), une femme politique béninoise.
 Affaire Reckya Madougou, affaire politico-judiciaire béninoise qui a pour point de départ l'arrestation de la femme politique Reckya Madougou le mercredi  à Porto-Novo.